Nacompetitie  este un playoff de promovare / retrogradare între echipele din Eerste Divisie, aici sunt incluse și echipele de pe locul 16 și 17 din Eredivisie. De obicei, cluburile care se califică pentru Nacompetitie se dovedesc a fi cluburile de pe locul 3 până pe locul 10 în clasamentul final. Cluburile din Nacompetitie se confruntă reciproc într-un sistem eliminator cu numărul 16 și 17 al Eredivisiei pentru un loc în Eredivisie sezonul viitor.

Câștigători
 Echipele care au și câștigat, au și pierdut meciurile de promovare în '''runda finală.

Play-off-uri de promovare / retrogradare

Nacompetiție (2006-prezent) 
Din 2006 până astăzi Nacompetiție este formată din zece echipe, două din Eredivisie și opt din Eerste Divisie joacă pentru două locuri în Eredivisie , restul de opt echipe jucând în Eerste Divisie.

Cheie: * = Câștigători din play-off, (d) = Câștigă din cauza regulii de goluri din deplasare, (e) = Câștigă după extra time în a doua etapă, (p) = Câștigă după loviturile de departajare, ** = Echipele care s-au alăturat echipelor din Eerste Divisie pentru playoff-uri, după ce au terminat pe locurile 16 și 17 în Eredivisie..</onlyinclude>

Cheie: * = Câștigători din play-off, ** = Echipele care s-au alăturat echipelor din Eerste Divisie pentru playoff-uri, după ce au terminat pe locurile 16 și 17 în Eredivisie..</onlyinclude>

Legături externe 
 Țările de Jos - Lista câștigătorilor Nacompetiție (RSSSF)

Fotbal în Țările de Jos